Le pathétique (du grec pathêtikos, émouvant) est le caractère de ce qui émeut.

Plusieurs œuvres ont été baptisées de ce terme :
 le Concerto pathétique de Franz Liszt ;
 la Symphonie  en si mineur, sous-titrée « Pathétique » ,  de Piotr Ilitch Tchaïkovski ;
 la « Pathétique », ou Sonate pour piano  en do mineur de Ludwig van Beethoven.

Articles connexes 

 Le registre pathétique, en littérature
 Concerto pathétique de Liszt
 Symphonie  en si mineur de Tchaïkovski
 Sonate pour piano  en do mineur de Beethoven

Catégorie esthétique